Эаре́ндил, или Эарендил Мореход ( the Mariner) — персонаж легендариума Дж. Р. Р. Толкина, величайший мореплаватель из рода людей. Наиболее полно рассказывается о нём в книге Толкина «Сильмариллион». Также упоминается в трилогии «Властелин колец». 

Эарендил появился в легендариуме профессора Толкина одним из первых. Впервые он описан Толкином в 1916 году в главе о «Падении Гондолина» «Книги утраченных сказаний».

Биография 
Эарендил родился в Гондолине в семье Туора - кузена Турина Турамбара из дома Хадора и дочери Тургона, Идриль Келебриндаль в 503 П. Э. В детстве мальчик был очень дружен с лордами Гондолина, Салгантом и Эктелионом. Когда Эарендилу едва исполнилось десять лет, вала тьмы Моргот захватил в плен Маэглина, двоюродного дядю Эарендиля, сына сестры Тургона Аредэль Ар-Фейниэль и Эола Тёмного Эльфа, и, посулив ему власть над Гондолином и Идриль, которую Маэглин безответно любил, выпытал у него расположение Гондолина. Маэглин вернулся во владения своего дяди и вскоре Морготовы орды совершил на 
Гондолин нападение. Во время этого успешного нападения предатель Маэглин попытался убить мальчика и захватить его мать Идриль, однако сам был убит Туором, который сбросил со скалы сына Эола. Эарендил с родителями бежали из павшего Гондолина через тайный ход. Беглецы укрылись в Гаванях Сириона, где Эарендил встретил свою будущую супругу, Эльвинг - внучку Берена и Лютиэн.

Этимология имени 
На эльфийском языке квенья имя Эарендиль означает «любящий море». Другие имена Эарендиля известны из текста «Шибболет Феанора», написанного после 1968 года. Толкин в нём развивал эльфийскую традицию, состоящую в том, что отец и мать давали разные имена своим детям, которые часто становились пророческими. «Эарендиль» — отцовское имя, а мать назвала его Ардамирэ ( — «драгоценность мира»). Из этого текста следует, что у имён Эарендиля нет перевода на синдарин, но, по мнению синдарских авторов, они переводятся как Мир н’Ардон () и Сэрон Аэарон (); также существуют ошибочные формы, похожие на Синдарин — Аэрендил (Aerendil) и Аэреннэль (Aerennel).

Правильное написание действительно не содержит Аэреннэль (Aerennel), правильное: Эреннэль (Erennel).

На адунаик, язык нуменорцев, его имя переводится дословно — Азрубел (Azrubêl, от azra — «море» и bêl — «любовь»).

Генеалогия 
По происхождению — сын Туора и Идриль, дочери короля Гондолина и эльфов-нолдор Тургона. Взял в жены Эльвинг, дочь Диора — сына Берена и Лутиэн. От неё имел двух сыновей, Эльронда и Эльроса — первого короля Нуменора и предка Арагорна.

Плавание Эарендиля на Запад 
По сообщению «Квенты Сильмариллион», после нападения сыновей Феанора на Гавани в устье Сириона Эарендил вместе с женой Эльвинг с помощью Сильмарилла достиг на своём корабле Вингилотэ («Цветок Морей»), сокрытого за Зачарованными морями Валинора, чтобы просить Валар о помощи народам Средиземья, страдающим от беспощадного зла, чинимого мятежным айну Мелькором — Морготом. В результате Валар начали войну против Моргота, названную позже Войной гнева, и с огромной объединённой армией эдайн Средиземья, эльдар Амана и Майар ступили на земли Средиземья, разгромив армию Моргота и разрушив его цитадель Ангбанд.

В последней битве Войны гнева Эарендиль бился с потомками Глаурунга и сразил величайшего из крылатых драконов Средиземья — Анкалагона Чёрного.

После Войны гнева Эарендиль не вернулся в Средиземье, приняв по праву выбора, предоставляемого полуэльфам с того момента, удел эльфов, потому что жена его, Эльвинг, также выбрала удел старших детей Илуватара; его сын Эльронд тоже выбрал удел эльфов, а Эльрос, второй сын, выбрал удел смертных. Эарендиль увёл свой корабль, освещая себе путь Сильмариллом, в Небесные моря — охранять Врата ночи, став самой яркой звездой на небосводе Средиземья. И поскольку сам Моргот был скован и извергнут за пределы мира через Врата ночи, Эарендиль служит Стражем этих Врат, дабы никакое живое существо из-за пределов Эа не проникло в Арду незамеченным.

Полуэльфы

Развитие персонажа

Вдохновение и создание 
Летом 1914 года, проводя часть своих каникул в Ноттингемшире, Толкин написал стихотворение, которое стало началом его мифологии. Уже тогда он заинтересовался древнеанглийским и прочитал различные произведения на этом языке, в том числе поэму Кюневульфа «Христос». Толкин обратил внимание на две строки из этого произведения:

Вдохновлённый этими словами, Толкин написал стихотворение «Плавание Эарендела, Вечерней звезды» (), которое рассказывает о восхождении в небо морехода Эарендела.

Впоследствии Толкин добавил частично изменённую фразу из поэмы Кюневульфа в роман «Властелин колец»: Фродо произносит эти слова на эльфийском языке при использовании фиала Галадриэль, в котором хранился свет звезды Эарендиля:

Поэзия 
Перед тем, как история персонажа перешла в прозу, разработанную позднее в «Сильмариллионе», Толкин написал три стихотворения, в которых упоминается Эарендиль (во всех трёх его зовут Эарендел). Их последние версии были опубликованы Кристофером Толкином во втором томе «Книги утраченных сказаний» (1984).

Зимой 1914 года в Оксфорде Толкин написал второе стихотворение, названное «Веление менестрелю» () и посвящённое кораблю Эарендела, позже получившему имя «Вингилот».

В третьем стихотворении, озаглавленном «Побережья Фаэри» () и начатом в июле 1915 года в Бирмингеме, Толкин начинает вводить новые элементы, ставшие частью его легендариума — страну Валинор, гору Таникветиль и Два Древа. Стихотворение описывает Валинор, увиденный Эаренделом.

Четвёртое стихотворение, «Счастливые морестранники» (), было начато в июле 1915 года в деревне Барнт-грин, рядом с Бирмингемом. В 1923 году стихотворение было опубликовано в Лидсе вместе со стихом «Как Лунный Дед поторопился» (позднее вошедшее в сборник «Приключения Тома Бомбадила»).

Первые прозаические произведения 
В начале 1917 года, находясь в госпитале после битвы на Сомме, Толкин написал повествование о разрушении эльфийского королевства Гондолин, где он представил Эарендела, внука короля. Эта история, «Падение Гондолина», была включена им в «Книгу утраченных сказаний». По мнению Хамфри Карпентера, биографа Толкина, на произведение, в целом написанное автором на основе собственного вымысла, оказали поверхностное влияние участие Толкина в битве на Сомме и стиль Уильяма Морриса. «Падение Гондолина» заканчивается прибытием Эарендела и других выживших в устье реки Сирион.

Толкин решил продолжить историю Эарендела в «Сказании о Науглафринге», входящем в «Утраченные сказания», начиная с прибытия Эльвинг в устье Сириона, но впоследствии решил сделать эту историю самостоятельной. Для создания новой повести, которую он назвал «Сказание об Эаренделе», Толкин написал серию набросков, коротко изложив в них пункты, которым должна была следовать история.

В первом наброске рассказывается о том, как Туор выходит в море и Эарендел отправляется на его поиски, но терпит кораблекрушение, из которого его спасает Вала Ульмо. Ульмо приказывает ему плыть в Кор (прежнее название города Тирион). Эарендел снова едва не тонет, но ему удаётся вернуться в устье Сириона, где он узнаёт, что его мать также вышла в море. Эарендел строит корабль «Вингилот» и, попрощавшись с Эльвинг, направляется в Валинор. В Кор прилетают птицы из Гондолина. Эльфы Валинора узнают от них о падении королевства, выступают в поход против Мелькора и берут его в плен. Из опустевшего Кора Эарендел возвращается к Сириону, где также никого не находит (поселение в устье реки подверглось нападению, а Эльвинг погибла). Он плывёт вначале к Тол Эрессеа, затем — к Острову Морских птиц, после чего начинает своё путешествие на небо.

Следующий набросок выглядит очень похоже, за исключением того, что Эарендела сопровождает Воронвэ, а Эльвинг не умирает, но превращается в птицу. Эарендел ждёт её возвращения с другими птицами на Острове Морских птиц. Приключения на море также включают появление Унгвэлиантэ (будущая Унголиант). В наброске добавлен рассказ о том, как Эарендел достигает края мира и начинает плавание по небу, чтобы увидеть оттуда Эльвинг, но его преследует Лунный мореход (впоследствии — майа Тилион), и он пересекает Дверь Ночи. Эарендел не может вернуться в мир, потому что там он умрёт.

Последний набросок больше отличается от предыдущих версий. Эарендел знает, что Туор вышел в море, Воронвэ снова исчезает из истории, а Эарендела спасают оарни (сирены), а не Ульмо. Отсутствует описание событий, связанных с Валар, Эльдар и захватом Мелькора. Толкин окончательно отказался от работы над «Утраченными сказаниями» в начале 1920-х годов, оставив «Сказание об Эаренделе» незавершенным.

«Очерк мифологии» 
В 1926 году, во время работы над «Балладами Белерианда», Толкин предоставил копию «Лэ о детях Хурина» Ричарду Рейнолдсу, своему бывшему преподавателю в бирмингемской школе короля Эдуарда, и присоединил к ней изложение предыстории поэмы. Этот конспект, названный «Очерком мифологии», также включал несколько историй из «Утраченных сказаний» для понимания Рейнолдсом контекста произведения.

Для изложения истории Эарендела Толкин использовал второй набросок из «Утраченных сказаний» с некоторыми изменениями: Эльвинг прибывает к устью Сириона раньше выживших из Гондолина, Ульмо убеждает Валар начать поход против Моргота; Туор и Идриль плывут на Запад вместе, впервые появляется Элронд, сын Эарендела и Эльвинг, спасённый Маэдросом  во время нападения на устье Сириона; Эарендел на Юге побеждает Унголиант, а после Войны Гнева Валар доверяют ему Сильмарил с заданием сторожить Моргота.

«Квента Нолдоринва» 
В 1930 году Толкин пересмотрел и расширил «Очерк мифологии», в результате чего была создана рукопись под названием «Квента Нолдоринва». В первой версии этого текста история Эарендела мало отличается от сюжета «Очерка мифологии», но в переработанном варианте история следует той же линии повествования, что и опубликованный «Сильмариллион».

К 1937 году, когда был опубликован «Хоббит», Толкин продолжил пересматривать и расширять «Квенту Нолдоринва», написав «Квента Сильмариллион». После завершения «Властелина Колец» он внёс небольшие (касательно Эарендила) изменения в «Квента Сильмариллион», которые сформировали окончательный вариант истории, опубликованный Кристофером Толкином. Среди других изменений имя «Эарендел» было заменено на «Эарендил».

Фольклорный прототип персонажа 

Фраза из англосаксонской поэмы, в которой упоминается ангел Эарендел, относится к дохристианским праведникам, ожидающим в аду Пришествия Христа. Они просят Эарендела освободить их от deorc déaþes sceadu — «тёмной тени смертной». Эти строки соотносятся с латинским антифоном О Oriens…, слова которого обращены ко Христу: «О Восходящий Свет, Слава вечного света и Солнце правосудия, приди и воссияй сидящим во тьме и сени смертной…».

На древнеанглийском языке слово earendel означает «сияющий свет, луч». Самой ранней известной формой этого слова является earendil, также встречается вариант eorendel. Этим термином англосаксы называли утреннюю звезду — Венеру. Согласно этому значению в «» «новым Эоренделем» назван Иоанн Креститель, так как он является предтечей Христа подобно утренней звезде, которая предвещает рассвет солнца. Другое слово из древнеанглийского языка, ear, использовалось в поэзии в значении «океан». Оно не связано со словом earendel, но близость звуков могла повлиять на связь персонажа с морем.

Аналогичные англосаксонскому Эаренделу персонажи встречаются и у других германских народов. В «Младшей Эдде» Снорри Стурлусона упоминается Аурвандил — спутник бога Тора. Согласно повествованию, Аурвандил отморозил палец и бросил его в небо, где тот стал звездой. В немецкой поэме «Орендэл» (ок. 1200) рассказано о сыне короля Орендэле, который потерпел кораблекрушение у берегов Святой Земли, а после возвращения на родину стал проповедовать христианскую веру среди своего народа. В английском языке существует имя Арундэл (), которое является современной формой древнеанглийского слова «Эарендел». В неоконченном романе «» Толкин называет этим именем одного из персонажей (Альвин Арундэл Лаудэм).

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Персонажи легендариума Толкина
Персонажи книги «Сильмариллион»
Вымышленные моряки
Полуэльфы Средиземья
Персонажи романа «Властелин колец»